Quail signifie caille en anglais.

Toponyme 

 Quail Mountain, sommet montagneux américain dans le comté de Riverside, en Californie ;
 Quail Ridge, census-designated place du comté de Pasco, dans l’État de Floride ;
 Quail, census-designated place située au Texas.

Œuvres 

 The Quail Hunt, un court métrage de Tex Avery (1935), de la série Oswald le lapin chanceux.

Navires